Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Newcastle United FC in het seizoen 1993–1994. Na vier jaar in de op een na hoogste divisie verbleven te hebben, was de club in het voorafgaande seizoen gepromoveerd naar de in 1992 opgerichte Premier League onder leiding van oud-international Kevin Keegan.

Onder diens leiding verraste Newcastle vriend en vijand in het seizoen 1993/94 door als derde te eindigen in de eindrangschikking, waardoor de club zich plaatste voor de UEFA Cup 1994/95. De terugkeer van de veteraan-aanvaller Peter Beardsley bleek een gouden greep. Samen met de jonge spits Andy Cole nam hij 55 goals voor zijn rekening in de Premier League. Op het middenveld excelleerde Rob Lee als spelverdeler. Cole werd aan het einde van het seizoen uitgeroepen tot PFA Young Player of the Year, nadat hij 41 keer had gescoord voor de club in de drie competities waarin Newcastle was uitgekomen.

In het toernooi om de FA Cup kwam Newcastle United niet verder dan de vierde ronde, waarin Luton Town over twee wedstrijden te sterk bleek te zijn. In de strijd om de Football League Cup ging Newcastle United in de derde ronde onderuit: Wimbledon FC won met 2-1.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Newcastle United vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 1993/94 en op de derde plaats eindigden in de eindrangschikking bij de rentree in de hoogste divisie.

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

1994
Newcastle United FC